Příjmení Kalvach má více nositelů:

 Lukáš Kalvach (* 1995), český fotbalista
 Pavel Kalvach (* 1944), český lékař, neurolog
 Rudolf Kalvach (1883–1932), rakouský malíř